Niwka ist der Name folgender geografischer Objekte in Polen:

 Niwka (Radłów), Dorf in der Gmina Radłów, Powiat Tarnowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Niwka (Czaplinek), Dorf in der Gmina Czaplinek, Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern
 Niwka (Moryń), Weiler in der Gmina Moryń, Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern
 Niwka (Sosnowiec), Stadtteil von Sosnowiec, Woiwodschaft Schlesien